Distretto di Trostjanec' – distretto ucraino nell'oblast' di Sumy, soppresso nel 2020
 Distretto di Trostjanec' – distretto ucraino nell'oblast' di Vinnycja, soppresso nel 2020